Дор — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Ростиловского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Ростиловский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 18 км, до центра муниципального образования Ростилово — 11 км. Ближайшие населённые пункты — Кокарево, Мышкино, Ермолино, Спас-Нурма.

По переписи 2002 года население — 1 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района